RLQ est un sigle qui peut désigner:

 Le Réseau des lesbiennes du Québec, un organisme sans but lucratif qui œuvre à la défense collective des droits des femmes de la diversité sexuelle;
 Le Réseau Liberté-Québec, un organisme sans but lucratif visant le réseautage de tous les Québécois qui partagent des idéaux de droite libertariens.